Ziegenberg kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kozinec (berg i Tjeckien, Mähren-Schlesien), 
 Kozí vrch (berg), Ústí nad Labem, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar